Vanitas vanitatum et omnia vanitas () — латинское крылатое выражение.

Выражение применяется для описания чего-либо мелкого, ничтожного, не имеющего истинной ценности.

Впервые выражение встречается в латинском переводе Библии — Вульгате. Слова из книги Екклесиаста, авторство которой приписывают царю Соломону.

 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета! 
 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 
 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. 
 Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. 
 Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. 
 Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. 
 Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. 
 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

В католическом богословском трактате Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (лат. De Imitatio Christi 1427) этот библейский принцип дополняется  фразой: «praeter amare Deum et illi soli serve» («кроме как любить Бога и служить Ему»).

Примеры цитирования

Примечания

Литература 
 
Латинские фразы и выражения